

Geografia
Rocca Maritano – vetta delle Alpi Graie

Persone
Felice Maritano – carabiniere italiano
Giorgio Maritano – monaco cristiano italiano
Livio Maritano – vescovo cattolico italiano